Сезон 2013/14 — 7-й сезон для «Урала» в высших дивизионах чемпионатов СССР и России, а также первый сезон с 1996 года, который клуб проводит в высшем дивизионе российского футбола.

Клуб

Тренерский штаб

Товарищеские матчи

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2013/2014

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 

Время начала матчей указано московское

Лето/осень-2013

Весна-2014.

Кубок России 
См. также: Кубок России по футболу 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2013/14 на официальном сайте футбольного клуба «Урал»

2013-2014
Урал
Урал